Пиер Франсоа Андре Мешен (; ) е френски астроном и геодезист, който заедно с Шарл Месие изучава дълбоки небесни обекти и комети.

Биография 
Роден е на 16 август 1744 година в Лаон, Франция, син на дизайнера на тавани Пиер Франсоа Мешен и Мари-Маргьорит Роуз. Той показва особено добри постижения по математика и физика, но е принуден да се откаже от обучението си, поради липса на пари. Въпреки това, таланта му в областта на астрономията е забелязан от Джоузеф Жером Лаланд, с когото той става приятел. Около 1774 среща Шарл Месие и става негов помощник.

През 1782 г. е приет във Френската академия на науките и става редактор на списанието „Connaissance des Temps“ от 1785 до 1792. В това списание, наред с други изследвания, е публикувана първата версия на каталога на Месие. През 1789 Меншен е избран за научен сътрудник на Кралското общество.

В периода 1784 – 1790 г., Меншен участва в англо-френско проучване за измерване чрез тригонометрия точното разстояние между Парижката и Гринуичката кралска обсерватория.

От 1799 г. е директор на Парижката обсерватория.

Умира от жълта треска на 20 септември 1804 година в Кастельон де ла Плана, Испания.

Открития 
Мешен открива 25 или 26 отдалечени обекта в Космоса.

Източници 

Членове на Британското кралско научно дружество
Френски астрономи
Членове на Френската академия на науките
Починали от жълта треска
Хора от О дьо Франс